Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling er et cykelhold fra New Zealand, der blev etableret i 2020 af australieren David McKenzie. I holdets første tre sæsoner kørte det som et UCI kontinentalhold, og blev fra 2023 rykket op som UCI ProTeam.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 
 

Cykelhold fra New Zealand
Etableret i 2020